Rigsby peut faire référence à :

 Howard Rigsby (1909-1975), écrivain américain, auteur de roman policier et de roman western ;
 Scott Rigsby (1968-), paratriathlète américain ;
 Wayne Rigsby, personnage de fiction de la série télévisée américaine Mentalist.